Аґуй — містечко в Японії, у префектурі Айті.
 Аґуй — буддистський храм і школа проповідників у середньовічній Японії.